69-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 70 километров состоялась 21 сентября 2003 года. Победу одержал немецкий велогонщик Михаэль Рих.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 2003 на FirstCycling
 
 
  

2003 год в велоспорте
Спорт во Франции в 2003 году
Сентябрь 2003 года